Plusieurs batailles se sont déroulées à Jisr al-Choghour, dans le nord de la Syrie :
 la bataille de Jisr al-Choghour du 4 au , partie de la guerre civile syrienne ;
 la bataille de Jisr al-Choghour du 23 au , également partie de la guerre civile syrienne.

Jisr al-Choghour